de Poolse stad Lubsko, die in het Duits Sommerfeld heet
Sommerfeld (Leipzig), een deelgemeente van Leipzig 
Arnold Sommerfeld (1868–1951), een Duits natuurkundige